Segon, unitat de temps
 Segon angular, de símbol ″, és una unitat de mesura d'angles en el pla, corresponent a cada una de les seixanta parts en què es divideix un minut angular.
 Segon centesimal és una altra mesura angular, que és la deumil·lèsima part d'un grau centesimal (i la centèsima part d'un minut centesimal).

Onomàstica:

 Segon (sofista), sofista atenenc del segle II

 Segon de Tàrent, poeta epigramàtic grec.

 Mari Segon, governador romà

 Petroni Segon, prefecte del pretori 

 Pomponi Segon, poeta romà

 Quint Segon Poppeu, cònsol sufecte l'any 9

 Satri Segon, cavaller romà amic de Sejà